Giardini est un patronyme italien notamment porté par : 
 Eliane Giardini (1952- ), une actrice brésilienne ;
 Felice Giardini (1716-1796), un violoniste et compositeur italien du  ,
 Giardini (16..-17..), un architecte italien, premier architecte du Palais Bourbon.

Notes et références

Homonymie de patronyme italien